

Film
 Friends, a Jóbarátok című filmsorozat angol címe

Zene

Együttesek
 Friends, amerikai együttes (2010–)
 Friends, svéd együttes (1999–2002)

Lemezek
 Friends, Chick Corea-album (1978)
 Friends, Elton John-album (1971)
 Friends Turbo, a Scooter első kislemeze
 Friends, a Scooter harmadik kislemeze
 Friends, Shalamar-album (1982)
 Friends, The Beach Boys-album (1968)
 Friends, Dionne Warwick-album (1985)

Dalok
 Friends, Stella Getz-dal 
 Friends, The Beach Boys-dal
 Friends, Led Zeppelin-dal (1970)